Списък с първите 80 градове в Турция по големина. Данните са прогнозни за 2020 г.

Турция